Rix (Jura)
Rix (Nièvre)
Martyn Rix (1943), Brits botanicus
Graham Rix (1957), Engels voetballer en voetbalcoach
Toby Rix (1920-2017), pseudoniem van Tobias Lacunes, een Nederlands zanger, clown, entertainer en acteur
de IATA-code voor Luchthaven Riga, in Letland